Esse programa originalmente foi produzido pela ESPN Star Sports essa é a filial da ESPN Internacional na Ásia. Esse programa começou a ser produzido em 2001. e apresenta a biografia dos 25 mais importantes jogadores de cricket da Historia entre eles brian lara e Sachin Tendukar.
Atualemte o programa esta sendo exibido na ESPN HD e na ESPN Internacional.

Top10 do Cricket
O programa legend of cricket elegeu o seu top 10. confira a lista abaixo:

1: Sir Donald Bradman
2: Sir Garfield Sobers
3: Sir Vivian Richards
4: Shane Warne
5: Sir Jack Hobbs
6: Dennis Lillee
7: Sachin Tendulkar
8: Imran Khan
9: Walter Hammond
10:Sunil Gavaskar

Ligações externas
pagina oficial espn
noticia sobre a transmissao do programa
Página oficial do Programa

Programas da ESPN
Programas esportivos dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2001
Programas de televisão em língua inglesa